Винтервил има више значења:
 Винтервил (Џорџија)
 Винтервил (Северна Каролина)